Извор () — село в Болгарии. Находится в Видинской области, входит в общину Димово. Население составляет 313 человек.

В селе находится православный монастырь.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Видинской области